Свята Катерина — ім'я декількох святих.

 Катерина Александрійська (282—305) — християнська свята, великомучениця.
 Катерина Болонська — Катерина де Вігрі, італійська свята, засновниця і перша абатиса Клариссинського монастиря Корпус Доміні (Corpus Domini — Тіло Христове) в Болоньї.
 Катерина Ірокезька (1656 — 1680) — індіанська свята, хрещена ірокезка Катері Текаквіта.
 Катерина Сієнська (1347—1380) — християнська свята епохи Середньовіччя.

Див. також 
 Катері Текаквіта
 Катерина
 Сент-Катрін

Примітки 

7 грудня